Holoparamecus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1833. Holoparamecus ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Holoparamecus